Birindelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Birindelli (* 1974), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gino Birindelli (1911–2008), italienischer Neofaschist und NATO-General
 Massimo Birindelli (* 1956), italienischer Sportschütze
 Samuele Birindelli (* 1999), italienischer Fußballspieler